Braunschweig-Süd steht für:

 Braunschweig-Süd, Stadtbezirk der Stadt Braunschweig, Niedersachsen
 Autobahnkreuz Braunschweig-Süd, Autobahnkreuz in Niedersachsen
 FC Braunschweig Süd, ehemaliger Name des Sportvereins FC Braunschweig
 Landtagswahlkreis Braunschweig-Süd, Landtagswahlkreis in Niedersachsen

Siehe auch:
 Südstadt (Braunschweig)